Branko Ojdanić (Banja Luka, 1990. június 21. –) bosnyák labdarúgó, jelenleg a Pécsi Mecsek FC játékosa.

Források
 Branko Ojdanić oldala a Transfermarkt.com-on

Bosnyák labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az Istra 1961 labdarúgói
A PMFC labdarúgói
1990-ben született személyek
Élő személyek